Корнья́к-сюр-л'Іль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 135 км на північний схід від Бордо, 28 км на північний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 388 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 809,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Корньяк-сюр-л'Іль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Корньяк-сюр-л'Іль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь